Strobe steht für:
 Strobe, eine Portscan-Software
 Strobe (Band), Psychedelic-Rock-Band
 Strobe (Lied), Lied von Deadmau5
 Strobe, schwedischer Sportbekleidungshersteller
 Strobe, Alternativbezeichnung der Weymouth-Kiefer